Сумаоро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сумаоро, Адама (род. 1992) — французский футболист малийского происхождения, защитник клуба «Лилль».
 Сумаоро, Яя (род. 1989) — ивуарийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Муангтонг Юнайтед».